— центральный город Японии, административный центр префектуры Вакаяма.

 В городе сосредоточено 40 % населения префектуры. Население города растёт несмотря на то, что фирма Sumitomo Steel переместила значительную часть своей активности в Китай.

Город был основан 1 апреля 1889 года.

Вакаяма разделена на две части рекой Кинокава. На севере границы города подходят к префектуре Осака. Город знаменит крепостью, построенной на горе Торафусу, откуда во время периода Эдо правил Токугава Ёсимунэ, восьмой сёгун рода Токугава.

Города-побратимы 
Вакаяма является городом-побратимом следующих городов:

  Бейкерсфилд, США (1961);
  Ричмонд, Канада (1973);
  Цзинань, КНР (1983);
  Чеджу, Южная Корея (1987).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Wakayama City Tourist Association
 Waiker’s Guide Map to Wakayama

Города префектуры Вакаяма
Центральные города Японии
Административные центры префектур Японии